Кобеха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 18 км². Население — 2280 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Покровителем города считается святая дева дель Кармен.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо